Alfred Hermann Fried (1864-1921), journaliste autrichien, Prix Nobel de la Paix 1911.
 Amelie Fried (1958-), présentatrice de télévision et écrivain allemande.
 Avraham Fried (1959-), chanteur habad contemporain américain.
 Erich Fried (1921-1988), poète, traducteur et essayiste.
 Eugen Fried (1900-1943), personnalité politique français, représentant de la IIIe Internationale auprès du Parti communiste français.
 Gerald Fried (1928-2023), compositeur américain de musiques de films.
 Germain Fried (1905-1963), auteur, monteur, réalisateur et scénariste français.
 Hédi Fried (1924-2022), psychologue suédois-hongroise.
 Heinrich Jakob Fried (1802-1870), peintre allemand.
 Limor Fried (19?-), ingénieure américaine.
 Linda Fried (1949-) gériatre et épidémiologiste américaine.
 Max Fried (1994-), joueur américain de baseball.
 Michael Fried (1939-), critique et historien d'art.
 Miriam Fried (1946-), violoniste classique israélienne.
 Oskar Fried (1871-1941), chef d'orchestre et compositeur allemand.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme juif